Běžné skotské příjmení Hepburn náleželo v anglosaském prostředí více významným osobnostem:

 James Hepburn, hrabě Bothwell – skotský šlechtic, 3. manžel skotské královny Marie Stuartovny
 James Curtis Hepburn (1815–1911) – americký lékař, misionář a vynálezce Hepburnova přepisu japonštiny
 Katharine Hepburnová (1907–2003) – americká herečka
 Audrey Hepburnová (1929–1993) – britsko-americká herečka anglo-nizozemského původu
 Sean Hepburn Ferrer (1960) – americký režisér a producent, syn Audrey Hepburnové

Externí odkazy 
 

Anglická příjmení
Skotská příjmení